Erythrodontium är ett släkte av bladmossor. Erythrodontium ingår i familjen Entodontaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Erythrodontium